Battel steht für:

 Battel (Mechelen), Ort in der Gemeinde Mechelen, Belgien
 Casa Battel, Bauernburg in der norditalienischen Gemeinde Mazzin, siehe Mazzin #Casa Battel 

Personen:
 Albert Battel (1891–1952), deutscher Rechtsanwalt, Oberleutnant der Wehrmacht und Gerechter unter den Völkern
 Carlo Battel (* 1972), italienischer Skibergsteiger
 Edward Battel (auch Edward Battell), britischer Radsportler
 Franco Battel (* 1969), Schweizer Journalist und Buchautor 

Siehe auch:
 Bateel
 Battle
 Patel